Kaundorf (luks. Kauneref) – wieś w północno-zachodnim Luksemburgu, w gminie Lac de la Haute-Sûre. Zamieszkują ją 192 osoby.

Przypisy 

Wsie w dystrykcie Diekirch